

Biologia 
 Calamus – genere di pesci della famiglia Sparidae
 Calamus – genere di piante della famiglia Arecaceae

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Calamus – città della Contea di Clinton, Iowa

Informatica 
 Calamus – software per desktop publishing

Letteratura 
 Calamus – gruppo di poesie della raccolta Foglie d'erba di Walt Whitman